

Anno 
 155 o 155 a.C.

Automobili 
 Alfa Romeo 155
 Alfa Romeo 155 V6 TI

Codici 
 155  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Ole Rømer Observatory di Aarhus

Matematica 
 155 – numero

Musica 
 155  – singolo dei +44 del 2007